Това е списък на представянето на ПФК Спартак (Плевен) през сезоните от създаването на отбора през 1919 година.

М = мачове, П = победи, Р = равни, З = загуби, Г.Р. = голова разлика, Т = точки.

Спартак (Плевен)